De achternaam Marijnissen heeft onder andere betrekking op een familie Marijnissen waarvan het bijzondere is dat alle drie de familieleden voor dezelfde politieke partij (de Socialistische Partij) een politieke functie bekleden:

Jan Marijnissen (1952), oud-partijvoorzitter, oud-Tweede Kamerlid en oud-fractievoorzitter
Lilian Marijnissen (1985), Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer
Mari-Anne Marijnissen (ca. 1951), gemeenteraadslid te Oss

Andere personen met de achternaam Marijnissen:
 Eugène Marijnissen, een voormalig Nederlands voetballer